Emily Thouy (1993-), karatéka française ;
 Hélène Thouy (1983-), avocate et femme politique française.